

Persone 
 Alberto Brizzi (1984) – tennista italiano
 Aldo Brizzi – compositore italiano
 Anchise Brizzi (1887-1964) – direttore della fotografia italiano
 Ary Brizzi – pittrice argentina, della cosiddetta «Generación del Di Tella», istituto delle avanguardie tra il 1965 e il 1970
 Bruno Brizzi – ex calciatore svizzero, di ruolo centrocampista 
 Enrico Brizzi – scrittore italiano
 Fausto Brizzi (1968) – regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e scrittore italiano
 Filippo Brizzi (Briccio, o Brizio) (1603-1675) – pittore italiano della Scuola bolognese, figlio di Francesco e allievo di Guido Reni
 Francesco Brizzi (1574-1623) – pittore italiano, allievo di Bartolomeo Passarotti
 Gaëtan e Paul Brizzi – registi e sceneggiatori francesi
 Gino Brizzi (fl. XX secolo) – ciclista italiano
 Giovanni Brizzi (1946) – storico italiano, Ufficiale dell'Ordine delle Palme Accademiche (Francia)
 Ludovico Brizzi – tenore italiano
 María Eugenia Wagner Brizzi (1962) – economista cilena, sottosegretaria al Ministero dell'economia di Ricardo Lagos
 Maria Brizzi Giorgi (1775-1812) – compositrice, organista e pianista italiana
 Raffaello Brizzi (1883-1946) – architetto italiano
 Umberto Brizzi (1908-1991) – sollevatore italiano

Musica 
 Brizzi Big Band – gruppo musicale jazz